Села:
 Колісникове — Київська область, Білоцерківський район;
 Колісникове — Сумська область, Роменський район.